Димитър Наумов може да се отнася за:

 Димитър Наумов (1851 - 1884), български агроном;
 Димитър Наумов, български архитект;
 Димитър Наумов, български дипломат.